Stoch peut désigner :
 Kamil Stoch, un sauteur à ski polonais.
 Miroslav Stoch, un joueur professionnel de football.

 Stoch Arleston (ou Christophe Arleston), nom d'auteur d'un scénariste de bande dessinée.

Homonymie de patronyme